Skedevi kan avse:

 Skedevi socken – socken i Östergötland
 Skedevi landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Skedevi församling – en tidigare församling i Linköpings stift
 Skedevi kyrka – en kyrka  i Skedevi socken
 Skedevi (kyrkby) – kyrkbyn i Skedevi socken
 Skedevi distrikt – ett distrikt i Finspångs kommun 2016–
 Skedevi, Forssa – en herrgård och ett tidigare säteri i Forssa socken i Flens kommun
 Skedevidräkten – en folkdräkt från Skedevi socken i Östergötland

Se även
 Skedevid
 Skedvi – flera